Il Val di Cornia Piombino rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante.
odore: vinoso delicato più o meno fruttato.
sapore: secco fresco e gradevole.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Piombino
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese